Die World Cyber Games (WCG) sind ein ehemaliges E-Sport-Event, das jährlich stattfand. Ins Leben gerufen wurden sie mit Unterstützung des koreanischen Konzerns Samsung im Jahr 2000 unter dem Namen WCG Challenge. Zwischen 2001 und 2013 hieß die Veranstaltung World Cyber Games und fand jährlich im Oktober oder November an wechselnden Austragungsorten statt.

Auf dem Programm standen pro Jahr sechs bis neun PC-Spiele, die sich als E-Sport-Titel eignen. Dauerbrenner waren die beiden Spieleserien FIFA und StarCraft, die bei jeder Auflage der World Cyber Games auf dem Programm standen. Weitere beliebte E-Sport-Titel waren unter anderem Counter-Strike und Warcraft III. Als Gesamt-Preisgeld wurde pro Disziplin ein in der Regel fünfstelliger Dollar-Betrag ausgeschüttet. Zwischen 2003 und 2011 wurden jedoch auch Wettbewerbe auf der XBox bzw. XBox360-Konsole sowie auf dem Mobiltelefon ausgetragen.

Die Anzahl der Teilnehmer pro Land war limitiert und die Größe der jeweiligen Auswahl hing auch von den Sponsoren der einzelnen WCG-Organisationen ab. Die Anzahl der Nationalspieler einer Nation variierte etwa zwischen einer und 25 Personen. Deutschland war mit in der Regel über 20 Spielern regelmäßig eine der am stärksten vertretenden Nationen und ist Zweiter im ewigen Medaillenspiegel. Zuletzt waren 72 Nationen an den Vorausscheidungen zu den World Cyber Games beteiligt.

Seit 2005 existierte mit den WCG 2005 Samsung Euro Championship (SEC) auch eine europäische Version der WCG. Sie fand auf der CeBIT in Hannover statt. 2006 gesellten sich dazu ferner die WCG Asian Championship und die WCG Pan-American Championship.

In den Folgejahren fanden mehrere ähnlich konzipierte Veranstaltungen statt, die sich als Nachfolger der World Cyber Games verstanden, darunter die World Cyber Arena, die World Electronic Sports Games und die World eSports Championships. Allerdings konnte sich keine davon langfristig etablieren. 2019 kam es nach einigen Jahren Pause in Xi'an zu einer Neuauflage der World Cyber Games. 2020 wurde die Veranstaltung in Folge der COVID-19-Pandemie online ausgetragen.

Ergebnisse 

Für eine Übersicht über alle Ergebnisse der World Cyber Games, siehe → World Cyber Games/Ergebnisliste

Chronologie

Disziplinen 

*in Klammern: Promotions-Disziplinen neben den offiziellen Wettkampfsportarten

Hall of Fame 
In die Hall of Fame der World Cyber Games werden die Spieler oder Teams aufgenommen, die zwei oder mehr Goldmedaillen gewonnen haben. Zusätzlich erhalten die Mitglieder der Hall of Fame den Status als WCG Legend.

Mitglieder der Hall of Fame:
  Team 3D (Sieger der WCG 2004 und WCG 2005 in Counter-Strike)
  Dennis „styla“ Schellhase (Sieger der WCG 2003 und der WCG 2005 in FIFA)
  Daniel „hero“ Schellhase (Sieger der WCG 2006 und der WCG 2007 in FIFA)
  Christian „GitzZz“ Höck (Sieger der WCG 2001 und der WCG 2002 in Unreal Tournament)
  Lim „BoxeR“ Yo-hwan (Sieger der WCG 2001 und der WCG 2002 in StarCraft)
  Matthew „Zyos“ Leto (Sieger der WCG 2003 und der WCG 2004 in Halo)
  Li „Sky“ Xiaofeng (Sieger der WCG 2005 und der WCG 2006 in Warcraft III)
  Byung „Grunt“ Geon Kang (Sieger der WCG 2001 und der WCG 2007 in Age of Empires)
  Ryoo „SeleCT“ Kyung Hyun (Sieger der WCG 2005 und der WCG 2006 in Dawn of War)
  Manuel „Grubby“ Schenkhuizen (Sieger der WCG 2004 und der WCG 2008 in Warcraft III)
  Wouter „Handewasser“ van Someren (Sieger der WCG 2007 und der WCG 2008 in Project Gotham Racing 4)
  Again/PGS Gaming/ESC Gaming (Sieger der WCG 2006, WCG 2009 und WCG 2011 in Counter-Strike)

Weblinks

Einzelnachweise 

E-Sport-Wettbewerb